Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 145001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 14 września 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

145001-145100

145101-145200

145201-145300

145301-145400

145401-145500

145501-145600

145601-145700

145701-145800

145801-145900

145901-146000

Przypisy 

Lista planetoid 145001-146000